Brenner ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, nordwestlich des Kraters Fabricius und westlich von Metius.
Der Krater ist stark erodiert und der südöstliche Rand durch den großen Nebenkrater Brenner A überlagert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach Leo Brenner, Pseudonym des österreichischen Schriftstellers und Astronomen Spiridon Gopčević, offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Brenner auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)